Ján Kroner (1. května 1927, Brunovce – 24. června 1986, Považská Bystrica) byl slovenský filmový, televizní a divadelní herec.

Filmografie 
 1971: Keby som mal pušku
 1973: Očovské pastorále
 1973: Dolina
 1974: Oblaky - modriny (TV film)
 1975: Pacho, hybský zbojník
 1975: Nepokojná láska (TV seriál)
 1976: Milosrdný čas
 1983: Výlet do mladosti (TV film)
 1983: Mŕtvi učia živých
 1984: Povstalecká história (TV film)
 1984: Neľahké lásky (TV film)
 1985: Materské znamienko (TV seriál)
 1985: Karabínka (TV film)
 1985: Búrka (TV film)

Rodokmen

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 

Muži
Úmrtí v roce 1986
Narození v roce 1927
Slovenští herci
Narození 1. května
Narození 24. června